Шле́мник обыкнове́нный, или шле́мник колпаконо́сный, или шле́мник пету́ший () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства , или Губоцветные (Labiatae), типовой вид этого рода. Растение широко распространено в Евразии и Северной Америке. Используется в народной медицине.

Название 
Видовой эпитет, galericulata, происходит от  (шапка из звериной шкуры, вид парика) и связан с тем, что венчика покрыт волосками-трихомами. Этот эпитет использовался в названии растения (Lysimachia galericulata) ещё в долиннеевские времена. У Иоганна Баугина (1541—1613) растение называлось Tertianaria, это же название использовалось до новейшего времени в фармацевтике.

Русские названия растения — бабка, мариновка, полевой зверобой (подобное название носит растение и в финском языке — kuisman heinä, «зверобойная трава»), расходник, сердечная трава, синий цвет, местным названием в Воронежской области является маточник, а в Кировской области — сердечник.

Распространение 
Ареал вида охватывает Средиземноморье, Атлантическую, Среднюю и Восточную Европу (включая европейскую часть России), Скандинавию, Предкавказье, Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию, Китай, Монголию, Японию, Северную Америку.

Растёт по берегам водоёмов, рядом с болотами, на сырых пойменных лугах, в заболоченных лесах и кустарниках, по канавам.

Биологическое описание 
Многолетнее мезофильное (то есть приспособленное к условиям среднего увлажнения) травянистое растение высотой от 15 , иногда .

Корневище ползучее, тонкое, ветвистое.

Стебли восходящие или прямостоячие, четырёхгранные, простые или ветвистые. Обычно стебли зелёные, но могут иметь и лиловатый оттенок. Длина междоузлий обычно меньше длины листьев. Стебли опушены короткими оттопыренными или книзу отклонёнными волосками, опушение имеется преимущественно по рёбрам.

Листья супротивные, простые, сидячие или с короткими широкими опушёнными черешками, нередко лиловеющими. Листовые пластинки — со слегка сердцевидными основаниями, кверху постепенно суживающиеся, с туповатой или тупой верхушкой; сверху тёмно-зелёные, голые или рассеянно волосистые, снизу — бледно-зелёные, иногда лиловеющие, обычно по всей поверхности покрытые негустыми и недлинными изогнутыми волосками (встречаются растения, нижняя сторона пластинок которых покрыта волосками лишь по жилкам). Длина листьев — от 2 , иногда , и шириной от 0,5 . Листья на главных стеблях — продолговато-яйцевидные либо продолговато-ланцетные, с тупогородчато-зубчатыми краями листовых пластинок (у пластинки с каждого бока обычно имеется от 2 до 8 плоских, часто неявственных ) — при этом зубцы наблюдаются по всему краю, в то время как у близкого вида  листья цельнокрайные либо края пластинок имеют два-три тупых зубца только в своей нижней части. Прицветные листья отклонены в одну стороны, к верхушке растения постепенно уменьшаются в размерах.

Цветки зигоморфные, расположены на коротких цветоножках длиной от 1  по одному в пазухах средних и верхних листьев, при этом цветоножки двух соседних цветков обращены в одну стороны, а разные пары цветков — в разные стороны (в отличие от цветков шлемника копьелистного, у которого цветки обращены в одну сторону). Цветки, собранные парами в ложные мутовки, образуют длинное рыхлое кистеобразное соцветие. В отличие от некоторых других видов этого рода, у шлемника обыкновенного соцветие не отделено от остальной части растения, а прицветные листья резко не отличаются от листьев стеблевых. Длина цветков — от 1,5 .

Чашечка колокольчатая, двугубая, с явно выраженной трубкой; обе губы — с цельными краями, округлённые, после цветения сомкнуты. Чашечка либо голая, либо опушённая короткими изогнутыми простыми волосками (в отличие от шлемника копьелистного, у которого чашечка имеет железистое опушение). Верхняя губа чашечки имеет характерный для всего рода хорошо выраженный почти прямоугольный складчатый придаток (вырост, верхний сегмент), который в период плодоношения опадает; кроме того, на верхней губе находится полый вогнутый вырост, который разрастается при плодах. Чашечка обычно имеет лиловую окраску, её длина составляет от 3  (при плодах — ), по сравнению с цветоножкой она несколько короче либо равна ей.

Венчик синий, фиолетово-синий либо голубовато-фиолетовый, иногда розовый (обычно более светлый по сравнению с чашечкой), снаружи железисто-волосистый; пятичленный, спайнолепестный, двугубый, с длинной и более-менее изогнутой в основании трубкой, длиной от 12 . Нижняя губа венчика округло-почковидная, слегка выемчатая, в центре отгиба имеется светлое пятно с тёмными точками, одинаковая по длине по сравнению с верхней губой либо немного её длиннее.

Диск вытянут в гинофор (вырост цветоложа). Тычинок четыре, две передние длиннее двух задних. Пыльники интрорзные, реснитчатые. Пестик один, с верхней завязью, состоит из двух плодолистиков, у которых по мере созревания образуются ложные перегородки, в результате чего гинецей становится четырёхчленным.

Плод — ценобий: дробный плод, состоящий из четырёх равномерно развитых орешковидных плодиков (эремов). Зрелые плодики угловато-яйцевидные, длиной , с мелкими бугорками, желтоватые. По одним источникам, плодики голые, по другим — с блестящими железистыми волосками между бугорками.

Время цветения шлемника обыкновенного — с июня по август, время плодоношения — с июля по сентябрь.

Число хромосом: 2n = 30, 31, 32.

Химический состав 
В растении найдены флавоноиды, обладающие различной биологической активностью: апигенин (в стеблях и цветках), байкалеин, вогонин (в корнях и стеблях) и скутеллареин .

Использование 
Раньше растение использовалось в медицине, применялось в основном при лечении малярии; фармацевтическое название использовавшейся в качестве лекарственного средства надземной части растения — Herba Tertianariae. В настоящее время растение в медицине не применяется, хотя по своему химическому составу в значительной степени похоже на такие используемые в медицине виды, как азиатский  и североамериканский .

В народной медицине растение использовалось с древних времён, прежде всего как кровоостанавливающее средство при всех видах кровотечений.

Растение обладает красильными свойствами.

Классификация 
Шлемник обыкновенный — вид рода Шлемник подсемейства  семейства . Объём этого рода — от 460 до 500 видов.

Вид описан из Европы (), тип находится в Лондоне.

Таксономическая схема:

Синонимы 
По информации базы данных The Plant List (2013), в синонимику вида входят следующие названия:

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Красильные растения
Лекарственные растения
Флора Евразии
Яснотковые
Сорные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum